Туга может означать:

 Туга — устаревшее слово, обозначавшее печаль, тоску, сохранилось в украинском, беларуском и некоторых других славянских языках.

Топонимы 
 Туга (приток Нерли) — река в Российской Федерации, протекает в Ивановской области.
 Туга (приток Анзаса) — река в России, протекает в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай.
 Туга (приток Чепцы) — река в России, протекает в Удмуртии.
 Туга — река в Польше.
 Туга, Верхний Туга, Нижний Туга — башеные комплексы в Чечне.

Населённые пункты 
 Туга — деревня, Игринский район, Удмуртия, Россия

См. также 
 Верх-Туга — деревня в Балезинском районе Удмуртии.

Примечания